Grabowa Góra – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Warlubie

Wzniesienia, szczyty:
 Grabowa Góra (ok. 171 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Szczecineckim, położone w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Okonek
 Grabowa Góra (ok. 250 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, położone w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Rutka-Tartak
 Grabowa Góra (291,4 m n.p.m.) – wzniesienie na północno-wschodnim krańcu Roztocza Zachodniego (na pograniczu z Padołem Zamojskim), w woj. lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn
 Grabowa Góra (332,3 m n.p.m.) – wzniesienie w centrum Roztocza Zachodniego, w woj. lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Goraj

Zobacz też 
 Grabowa